Jerzmanowice-Przeginia (gemeente)
 Jerzmanowice (Klein-Polen)
 Jerzmanowice (Neder-Silezië)